Chantal Leblond est présentatrice de nouvelles pour Cogeco Nouvelles au 98.5 FM.

Liens externes
Site officiel de LCN

Journaliste québécoise
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)